Калвиљо има више значења:

 Општина Калвиљо (Агваскалијентес), општина у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Калвиљо (Калвиљо, Агваскалијентес), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Калвиљо (Гванахуато), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Калвиљо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику